Yare steht für:

 Kantosi (Sprache) (auch Yare), eine westafrikanische Sprache
 Yare (Fluss), englischer Zufluss der Nordsee
 Yare (Gemeinde), eine Gemeinde im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China